Barracuda - nome geral dado aos peixes perciformes da família dos Sphyraenidae, género Sphyraena
 Fairey Barracuda - um bombardeiro de mergulho produzido pela Fairey Aviation
 Classe Barracuda - uma classe de submarinos da Marinha Francesa
 USS Barracuda - vários navios foram baptizados com esta designação
Barracuda (Marvel Comics), personagem da Marvel Comics, inimigo do Justiceiro
 Baracuda - banda alemã de dance music
 Barracuda - canção da banda Heart
 Barracuda (filme de 1978) - filme de suspense estadunidense
 Barracuda (telessérie) - série de televisão australiana 
 Plymouth Barracuda - um carro esportivo fabricado pela Plymouth
 Barracuda (coquetel) - um coquetel a base de rum

Desambiguação